Эрудиция:

 Эрудиция — глубокие всесторонние познания, широкая осведомленность.
 Эрудиция — военная драма режиссёра Кейт Шортланд 2012 года.